Pardès peut avoir plusieurs sens suivant le contexte:

Judaïsme

Exégèse
PaRDeS, acronyme désignant les quatre méthodes traditionnelles d'exégèse biblique judaïque.

Kabale
 Pardès désigne, dans la tradition de la Kabbale juive, un lieu où l'étudiant de la Torah peut atteindre un état de béatitude ;

Maison d'édition 

 Éditions Pardès, maison d'édition française éditrice d'ouvrages historiques, biographiques et ésotériques ;

Pardes 

 Pardes, film indien réalisé par Subhash Ghai, sorti le  ;